Il doppio del torneo di tennis RBC Bank Women's Challenger 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Asia Muhammad e Allie Will che hanno battuto in finale Jessica Moore e Sally Peers 6-3, 6-3.


Teste di serie

 Asia Muhammad /  Allie Will (Campionesse)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran /  Maria Fernanda Alves (quarti di finale)

 Jessica Moore /  Sally Peers (finale)
 Nicola Slater /  Lenka Wienerova (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

RBC Bank Women's Challenger 2013